А́нда — село в Сергачском районе Нижегородской области, единственный населённый пункт Андинского сельсовета.

Название села происходит от реки, на берегу которой оно находится.

История 

В 1620 году источник фиксирует наличие в Курмышском уезде на реке Анде татарской деревни Токбулатовой, причём это упоминание содержится в документах 1804 года, относящихся к процессу разрешения проблем землепользования служилых татар в деревне Анде 17 века, что и позволяет идентифицировать Токбулатову с современной Андой. В 1620 году Токбулатова отмечена как уже существующая деревня, где имеется 13 дворов под общим предводительством Конгилды Корзичева. В октябре 1620 эти 13 домохозяев и ещё 17 человек получают пустоши близ Токбулатовой, и всего там становятся 30 служилых татар. Изложенное означает, что Токбулатова (Анда) возникла задолго до 1620 года, и её основателем можно считать некоего Токбулата, которого в деревне нет в 1620 году, а её служилых татар к тому времени возглавляет упомянутый К. Корзычев. Тогда же землями в Анде располагал Богдан мурза Мустафин, о чём позволяет судить грамота Михаила Федоровича, жаловавшего ему в 1620 году дополнительные 60 четвертей в запьянье на диком поле под названием Анда. Токбулатова будет фигурировать в источниках после 1639 года.

Известно, что в 1620 году близ нынешнего села были владения татарина Богдана Мустафина. В «отказах» Богдану мурзе Мустафину сказано, что «именем Михаила Федоровича» он получает земли за службу на реке Сытине в Запьянье на Диком поле в размере 60 четвертей. Кроме того, ему тогда же были выделены земли «Залесного стана пустоши».

К концу XVIII века в А́нде было 64 двора и 409 жителей (из них 200 мужчин, 209 женщин). Наличие мечети и собственных имамов документально зафиксировано с 1790 года, когда на средства крестьян был возведен храм, ставший центром религиозной жизни деревни. Салих Исангулов и Сабин Салеков «исправно отправляли духовные требы», находясь на содержании общины и получая по 60 рублей в год. В 1821 году в соборную мечеть по указу Оренбургского Духовного собрания имамом был назначен Алий Биккулов 31 года. Он находился на этом посту достаточно долго.

В 1862 г. общество избрало муллой Шарафетдина. Уважаемый имам достойным образом исполнял свои обязанности. Число прихожан к тому времени увеличилось, и возникла необходимость избрать образованного человека в помощники Ш. Невретдинову. Поэтому в 1868 г. вторым муллой был определен в мечеть Аксян Ишмуратов. Вести службу было доверено так же и отцу первого имама — Невретдину Сюбуранкулову. В то время (начиная 1822 г.) азанчеем прихода являлся Жедихан.

Конец XIX века ознаменовался активным строительством новых культовых сооружений. В апреле 1887 г. губернскими властями были утверждены чертежы для возведения в Анде второй соборной мечети. Вскоре, около 1889 г., часть мусульман решила выстроить третью мечеть. Однако муллы первого и второго приходов высказали своё несогласие с этим решением. В своем обращении к властям имамы указывали на то, что община «не содержит уже существующие мечети в должном порядке», а инициатором постройки выступает азанчей, желающий удовлетворить свои амбиции.

Тем не менее, к 1898 г., мусульмане имели уже в своем распоряжении три храма. Их посещало более 2000 верующих. Духовными лидерами общины являлись: в первой мечети — прежний мулла Ш. Невретдинов; во второй — братья Насибулла и Юсип Аксяновы; в третьей — сын азанчея первого прихода Шарафетдин Жедиханов (1860 года рождения). Имамы активно занимались религиозным образованием подрастающего поколения. Здесь в конце 70-х гг. действовало мектебе с числом учащихся 15 человек. Кроме него при мечети действовала, созданная по решению земства, женская школа с обучением девочек рукоделию.

Известные уроженцы 
 Фаттахов, Лотфулла Абдульменович (1918—1981) — татарский художник.
 Садиков, Дамир Маратович (род. 1991) — татарский футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 Мечеть в селе Анда

Населённые пункты Сергачского района